Alfred Ayer (1910–1989), Brits filosoof
 Ayer (plaats), een plaats in Zwitserland